Een lijst van pokerspelers die in hun carrière meerdere toernooien van de World Series of Poker (WSOP), de World Series of Poker Europe (WSOPE) en de World Series of Poker Asia Pacific (WSOPA) wonnen met de jaartallen waarin ze dat deden. Recordhouder is Phil Hellmuth met 16 titels. Sinds 2011 kan er in het WSOP National Championship, het laatste toernooi van het WSOP Circuit-seizoen, ook een officiële titel gewonnen worden. Op deze manier werd bijvoorbeeld Dominik Nitsche een meervoudig 'bracelet'-winnaar in 2014.

Verduidelijking
Een vetgedrukt jaartal, betekent dat de speler dat jaar het Main Event won.
Een getal tussen haakjes achter een jaartal, betekent dat een speler dat aantal WSOP-toernooien won tijdens diezelfde jaargang van de WSOP.
Een (E) achter een jaartal betekent dat de titel werd gewonnen op de World Series of Poker Europe van dat jaar, in plaats van op het reguliere evenement dat sinds 1970 jaarlijks in Las Vegas plaatsvindt. Een (A) achter een jaartal betekent dat de titel werd gewonnen op de World Series of Poker Asia Pacific.
Een vetgedrukt jaartal met een (E) erachter, staat voor een gewonnen Main Event van de World Series of Poker Europe van dat jaar. Een vetgedrukt jaartal met een (A) erachter, staat voor een gewonnen Main Event van de World Series of Poker Asia Pacific.
Een (O) achter een jaartal betekent dat de titel werd gewonnen op de WSOP Online, een reeks toernooien gespeeld in 2020, 2021 en 2022.

Ranglijst
Bijgewerkt tot en met de World Series of Poker 2022

Uitzonderlijk
Johnny Moss was in 1971 de eerste speler ooit die een tweede WSOP-titel op zijn naam schreef én daarmee ook de eerste die twee keer het Main Event won. Het eerste in 1970 won hij niettemin niet letterlijk, maar werd hem toegewezen middels een stemming.
Moss schreef in 1974 als eerste speler ooit voor de derde keer het Main Event op zijn naam en was tegelijk de eerste die twee Main Event-titels had door het toernooi twee keer daadwerkelijk te winnen.
Stu Ungar werd in 1997 de eerste speler ooit met drie Main Event-titels achter zijn naam die het toernooi ook drie keer daadwerkelijk won.
Johnny Chan werd in 2005 de eerste speler ooit met tien WSOP-titels achter zijn naam.
Phil Hellmuth werd in 2007 de eerste speler ooit met elf WSOP-titels achter zijn naam.
Phil Hellmuth werd in 2012 de eerste speler ooit met twaalf en met dertien WSOP-titels achter zijn naam.
Phil Hellmuth werd in 2015 de eerste speler ooit met veertien WSOP-titels achter zijn naam.
Phil Hellmuth werd in 2018 de eerste speler ooit met vijftien WSOP-titels achter zijn naam.
Phil Hellmuth werd in 2021 de eerste speler ooit met zestien WSOP-titels achter zijn naam.
Johnny Moss was in 1971 de eerste speler ooit die in één jaar twee WSOP-titels op zijn naam schreef.
Puggy Pearson was in 1973 de eerste speler ooit die in één jaar drie WSOP-titels op zijn naam schreef.

Externe link
World Series of Poker - officiële website

Poker
World Series of Poker